Paul Pierre Fattal, né à Beyrouth, (Liban) en 1956, est Océanographe diplômé de l'Université de Nantes. Il est spécialisé dans les questions de pollutions ayant pour origine les hydrocarbures.

Il est actuellement directeur du laboratoire International Associé (LIA 2011-2014) franco-russe financé par le CNRS et le RBFR :  Suivi de transformation des polluants dans les milieux aquatiques et vulnérabilités (STPV). 

Paul Fattal est professeur des universités et Directeur de l'Institut de géographie et d'aménagement régional (IGARUN). de l'université de Nantes et membre du laboratoire Géolittomer. Expert au sein du comité scientifique constitué par la direction régionale de l'Environnement au moment de la marée noire de l'Erika, il a participé activement à tenter de réduire les impacts des nettoyages menés sur les côtes. Il a par ailleurs élaboré, au moment de la pollution du Prestige, des fiches de préconisations techniques pour un nettoyage « respectueux » des côtes et il a enfin réalisé pour le ministère de l'Environnement une étude sur les impacts des nettoyages.

Bibliographie 
 Coastal system vulnerability to oil spills pollution, Noirmoutier Island, Fattal P., Maanan M., Tillier I, Rollo N., Robin M., Pottier P., 2010, Journal of Coastal Research, Vol. 26, , .
 Effets des tempêtes sur une plage aménagée et à forte protection côtière : la plage des Éloux (côte de Noirmoutier, Vendée, France), publié dans Norois, 215, 2010/2.
 Pollutions des côtes par les hydrocarbures, Collection : Espace et Territoires, 2008, 400 pages, 16,5 x 24 cm, .
 Pollutions pétrolières accidentelles, dans Les Transports maritimes dans la mondialisation, sous la direction de Jacques Guillaume, , . 
 Pollutions du Prestige et de l'Erika: deux crises aux enjeux différents, Revue géographique des Pyrénées et du Sud-Ouest, ISSN 1276-4930, Nº. 17, 2004 (Numéro consacré aux nuisances urbaines).
 Erika : Les premiers bilans des impacts morphologiques dus aux techniques de nettoyage, en corédaction avec Bernard Fichaut, Annales de Géographie, 2002, Volume   111, , .

Notes et références 

Géographe français
Naissance en 1956
Naissance à Beyrouth
Océanographe français